Etschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Etschmann (1663–1708), deutscher Bildhauer
 Wolfgang Etschmann (* 1953), österreichischer Offizier und Militärhistoriker

Siehe auch:
 Eschmann